El topónimo La Zarza puede hacer referencia a:

 La Zarza, una localidad argentina de la provincia de Catamarca;
 La Zarza, un municipio español de la provincia de Valladolid, en Castilla y León;
 La Zarza, un municipio español de la provincia de Badajoz, en Extremadura;
 La Zarza (hoy conocido como Conquista de la Sierra), un municipio español de la provincia de Cáceres, en Extremadura;
 La Zarza, una localidad española del municipio de Fasnia, al sur de Tenerife, Islas Canarias;
 La Zarza-Perrunal, un municipio español en la provincia de Huelva, Andalucía;
 La Zarza de Pumareda, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León;
 La Zarza de Don Beltrán, una localidad española del municipio de Villarino de los Aires, en la provincia de Salamanca, Castilla y León;
 La Zarza, La Zarcita, Llano de la Zarza, Fuente de Las Palomas y Fajaneta del Jarito, un yacimiento arqueológico de la isla de La Palma, España;
 Santa Cruz de la Zarza, un municipio español de la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha.
 La Zarza, una localidad española del municipio de Abanilla, en la Región de Murcia.
 La Zarza, una localidad española del municipio de Jumilla, en la Región de Murcia, a 509 m de altitud, siendo las poblaciones más cercanas Peña de Zafra de Arriba, Peña Roja y Peña de Zafra de Abajo.